El condado de Asti fue una región italiana instituida políticamente como condado en el siglo VII por Carlomagno, posteriormente dependiente del Reino de Italia, incluido a su vez en el Sacro Imperio Romano-Germánico. Su capital fue la ciudad piamontesa de Asti y su idioma oficial el latín. Es la región donde está el famoso Castillo Vecchio.

Sobrevivió hasta 1098, sustituyéndole la República de Asti.

Estados y territorios fundados en el siglo VII
Estados de la península itálica en la Edad Media
Historia de Italia